Мішель Морган (; 1981) — канадська акторка та співачка.
 Мішель Морган (, справжнє ім'я Сімо́на Рене́ Руссе́ль, ; (1920-2016) — французька акторка.